Филовщина — деревня в Цвылёвском сельском поселении Тихвинского района Ленинградской области.

История 
Деревня Филовщина упоминается на карте Ф. Ф. Шуберта 1844 года.

ФИЛОВЩИНА — деревня Вальского общества, Ильино-Сяського прихода. Река Сясь. 
Крестьянских дворов — 9. Строений — 23, в том числе жилых — 11. 
Число жителей по семейным спискам 1879 г.: 26 м. п., 35 ж. п.; по приходским сведениям 1879 г.: 27 м. п., 30 ж. п.
ФИЛОВЩИНА — выселок Вальского общества, Ильино-Сяського прихода. Река Сясь. Строений — 3, в том числе жилых — 1

Филовщина административно относилась к Сугоровской волости 1-го земского участка 1-го стана Тихвинского уезда Новгородской губернии.

В начале XX века близ деревни находились сопки.

ФИЛОВЩИНА — деревня Вальского земского общества при реке Сясь, число дворов — 10, число домов — 10, число жителей: 29 м. п., 53 ж. п.; Мелочная лавка. Смежна с деревнями Валя Собственная и Валя Государственная. Земская школа.  
ФИЛОВЩИНА — усадьба Богдановых при реке Сясь, число дворов — 1, число домов — 1, число жителей: 5 м. п., 3 ж. п.; Смежна с деревней Филовщина. (1910 год) 

Согласно карте Петроградской и Новгородской губерний 1913 года деревня Филовщина состояла из 11 крестьянских дворов. В 1913 году в деревне проживали 94 человека.

С 1917 по 1918 год деревня Филовщина входила в состав Сугоровской волости Тихвинского уезда Новгородской губернии. 

С 1918 года, в составе Череповецкой губернии.

С 1927 года, в составе Ильинского сельсовета Тихвинского района.

В 1928 году население деревни Филовщина составляло 108 человек.

По данным 1933 года деревня называлась Филовщино и входила в состав Вальского сельсовета Тихвинского района.

По данным 1936 года деревня Филовщина являлась административным центром Вальского сельсовета, в состав сельсовета входили 8 населённых пунктов, 214 хозяйств и 4 колхоза.

В 1958 году население деревни Филовщина составляло 54 человека.

По данным 1966, 1973 и 1990 годов деревня Филовщина вновь входила в состав Ильинского сельсовета Тихвинского района с центром в посёлке Цвылёво.

В 1994 году Ильинский сельсовет был переименован в Ильинскую волость.

В 1997 году в деревне Филовщина Ильинской волости проживали 22 человека, в 2002 году — 16 человек (все русские).

1 января 2006 года на территории Ильинской волости было образовано Цвылёвское сельское поселение.

В 2007 году население деревни составляло 19 человек.

География 
Деревня расположена в западной части района на автодороге  (Вологда — Новая Ладога). 

Расстояние до административного центра поселения — 21 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Валя — 6 км.

Деревня находится на правом берегу реки Сясь.

Демография

Инфраструктура 
В деревне расположен Вальский фельдшерско-акушерский пункт, почтовое обслуживание производится отделением в деревне Чемихино.

Через Филовщину и соседнюю деревню Городище проходит мощёная камнем дорога, в Филовщине носящая название улица Мостовая.

Фото

Улицы 
Мостовая.

Примечания 

Населённые пункты Тихвинского района